Положій Віктор Іванович (1949—2004) — український письменник-фантаст, батько Євгена Положія;
 Положій Володимир Степанович (1940—2016) — архітектор, художник, дизайнер, член Національної Спілки архітекторів України. Заслужений архітектор України.
 Положій Георгій Миколайович (1914—1968) — радянський математик, член-кореспондент АН УРСР, доктор наук, професор;
 Положій Євген Вікторович ( 1968) — український письменник та журналіст, син Віктора Положія.

Українські прізвища